La Türkiye Süper Kupası 2012 è stata la trentanovesima edizione della Türkiye Süper Kupası. Si è disputata il 12 agosto 2012 al Yeni Erzurum Stadyumu di Erzurum tra il Galatasaray, vincitore della Süper Lig 2011-2012, e il Fenerbahçe, detentore della Türkiye Kupası 2011-2012.

Il titolo è stato conquistato dal Galatasaray, che ha vinto la partita per 3-2 dopo i tempi regolamentari, grazie ad un rigore realizzato allo scadere

Tabellino

Formazioni

Note 

Calcio nel 2012
2012
Competizioni sportive a Erzurum